O título de Conde da Azenha foi criado por decreto de 27 de Setembro de 1852 da rainha D. Maria II de Portugal a favor de Bernardo Correia Leite de Morais Almada e Castro, 1.º conde da Azenha.

Titulares 
 Bernardo Correia Leite de Morais Almada e Castro, 1.º conde da Azenha, filho de Martinho Correia de Morais e Castro, 1º visconde da Azenha.
 Inácio Leite Correia de Almada Machado de Morais e Castro, 2.º conde da Azenha

Azenha